Советбек (Саветбек) Жайлообекович Токтомышев (1 мая 1943 — 1 февраля 2022) — советский и киргизский физик, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук КР.

Биография 
Родился 1 мая 1943 года в селе Предтеченка Московского района Чуйской области Киргизской ССР в семье призванного в армию колхозника, который в том же году погиб на фронте.

В 1960—1964 годах студент физического факультета Киргизского государственного университета (г. Фрунзе). Перевёлся в Новосибирский государственный университет, там получил диплом и в 1965—1968 годах учился в аспирантуре. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 Методы измерения коэффициента гибели атомарных частиц кислорода на твердых поверхностях в условиях свободно-молекулярного течения : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.00.00. — Новосибирск, 1970. — 129 с. : ил.

Трудовая деятельность:
 1968—1976 преподаватель, старший преподаватель и доцент Киргизского государственного университета.
 1976—1986 зав. кафедрой физики Фрунзенского политехнического института.
 1986—1988 проректор Киргизского государственного университета по учебной работе.
 1988—1992 зав. кафедрой физики Фрунзенского политехнического института.
 1992—1998 ректор Кыргызского государственного университета.
 1998—1999 министр образования, науки и культуры Киргизии.

С 2000 по 2021 год генеральный директор Центра спутниковой связи, проректор КГНУ по телекоммуникациям, советник ректора, директор Научно-исследовательского центра мониторинга атмосферы.

Доктор технических наук (1984), профессор (1985), академик НАН КР (1997). Автор более 200 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий. Был научным руководителем по защите около двадцати кандидатских и докторских диссертаций.

Лауреат премии Ленинского комсомола Киргизской ССР в области науки и техники (1976) — за цикл работ «Разработка метода измерения концентрации атомного кислорода в верхних слоях атмосферы». Награждён орденом «Знак Почёта» (1984), Почётной грамотой ВС Киргизской ССР (1980).

Лауреат Государственной премии КР 2010 года в области науки и техники — за работу «Приборы и методы, разработанные в Кыргызстане для комплексных исследований атмосферного озона».

В 1990-е годы депутат Верховного Совета Киргизии и Жогорку Кенеша.

Сочинения:
 Прямой детекторный метод исследования малых примесей атмосферы : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.04.01. — Фрунзе, 1982. — 251 с. : ил.
 Датчик атoмарнoгo кислoрoда и oзoна [текст] / Токтомышев Советбек Ж. ; АН КиргССР. — Фрунзе : Илим, 1981. — 187 с. : ил. — Библиогр.: с. 178—185
 Формирование познавательных умений и навыков как средство повышения качества обучения физике : Учеб. пособие для вузов / В. М. Журавлев, С. Ж. Токтомышев, Э. М. Мамбетакунов, А. Н. Гудимова; Под ред. А. В. Усова. — Фрунзе : Мектеп, 1988. — 220 с. : ил.; 20 см; ISBN 5-658-00174-9 :
 Университет будущего : Кыргызский государственный Национальный университет: прошлое, настоящее, шаги в XXI век. КГНУ, 1997. 149 с.

Умер 1 февраля 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни.

Литература 
 Кто есть кто в Кыргызской науке. 1997.
 ХХ век: Академическая наука Кыргызстана : в двух книгах. 2000
 https://centrasia.org/person2.php?st=1643797456
 https://kabar.kg/news/ofitcial-nyi-nekrolog-v-sviazi-s-konchinoi-gosdeiatelia-akademika-nan-kr-sovetbeka-toktomysheva/
 http://ozonecenter.kg/wp-content/uploads/2022/02/sovetbek-agaj.pdf